São Manuel kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Manuel (ort), São Paulo, 
 São Manuel (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar